Lago Verde – lago del Parco nazionale Los Alerces (Argentina)
Lago Verde – comune dello stato del Maranhão (Brasile)
Lago Verde – comune della Regione di Aysén (Cile)
Lago Verde (Grünsee) – lago artificiale in provincia di Bolzano (Italia)
Lago Verde – lago in provincia di Parma (Italia)
Lac du Vert – lago in provincia di Aosta (Italia)
Lago Verde – lago in città metropolitana di Torino (Italia)